Браунер (, ) — фамилия.

Известные носители:

 Браунер, Александр Александрович (1857—1941) — российский зоолог, зоотехник, археолог и писатель.
 Браунер, Артур (1918—2019) — немецкий предприниматель и кинопродюсер еврейского происхождения, долгожитель.
 Браунер, Богуслав (1855—1935) — чешский химик.
 Браунер, Виктор (1903—1966) — румынский и французский живописец и график, мистик и эзотерик.
 Браунер, Винсент (1887—1944) — польский художник, график и сценограф еврейского происхождения.
 Браунер, Кэрол (род. 1955) — американский юрист и эколог, помощник президента США Барака Обамы по вопросам энергетики и изменения климата.
 Браунер, Франц Август (1810—1880) — чешский политический деятель.

См. также 
 Браунерова, Зденка (1858—1934) — чешская художница.

Примечания